Alianza para la Producción kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Alianza para la Producción, Chiapas, Huehuetán, 
 Alianza para la Producción, Tabasco, Cunduacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar